Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогла пара Ліза Реймонд і Паола Суарес з рахунком 5–7, 7–6 (7–5), 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Family Circle Cup 2001 Doubles Draw

2001
Тур WTA 2001